Johann von Görz ist der Name folgender Personen:

 Johann II. von Görz (um 1433–1462), Fürst und Graf von Görz, siehe Johann II. (Görz)
 Johann Heinrich IV., Graf von Görz (um 1322–1338), Graf von Görz, siehe Johann Heinrich IV.
 Johann Meinhard VII. von Görz und Kirchberg (um 1379–1430), Pfalzgraf von Kärnten und Graf von Kirchberg